Omkering van het aardmagnetisch veld, het verschijnsel dat de magnetische polen op Aarde van positie wisselen
 Umpolung, een concept in de organische chemie